Землетрясения в Непале:
 Землетрясение в Непале — землетрясение магнитудой 5,4 Mw, произошло 4 апреля 2011 года.
 Землетрясение в Непале — ряд землетрясений магнитудами от 3,2 Mw до 7,8 Mw, которые произошли c 25 по 28 апреля 2015 года, более 8000 погибших и 17000 раненых.